Tempranillo puede referirse a:
 La uva tempranillo; 
 La uva tempranillo blanco: es una variedad blanca mutada de forma natural a partir de la uva tempranillo tinta, cultivada en España; 
 El nombre común de la planta Triticum aestivum; o
 José María Pelagio Hinojosa Cobacho apodado el Tempranillo, famoso bandolero andaluz del .